Ligue A siatkarzy 2009/2010 - 70. sezon rozgrywek o mistrzostwo Francji. Zainaugurowany został 9 października 2009 roku, a zakończony 8 maja 2010 r. Mistrzem Francji został Tours VB.

W fazie zasadniczej 16 zespołów rozegrało mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż. Do fazy play-off przeszło 8 najlepszych zespołów, gdzie rywalizowały systemem drabinkowym (ćwierćfinały i półfinały do dwóch zwycięstw i mecz finałowy).

W sezonie 2009/2010 w Lidze Mistrzów Francję reprezentowały Paris Volley i Tours VB, w Pucharze CEV - Montpellier Volley Université Club i SAEMS Tourcoing Volley-Ball Lille Métropole, a w Pucharze Challenge - Stade Poitevin.

Faza zasadnicza

Tabela wyników 

Drużyna gospodarzy wymieniona jest po lewej stronie tabeli.

Tabela fazy zasadniczej

Liderzy

Faza play-off

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finał 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Francji
2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
2009 we Francji
2010 we Francji